Астапович Ігор Станіславович (11 січня 1908 — 2 січня 1976) — радянський астроном. 
 2408 Астапович (2408 Astapovich) — астероїд головного поясу.